Kási Vár är en kulle i Ungern.   Den ligger i provinsen Somogy, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Budapest. Toppen på Kási Vár är  meter över havet.

Terrängen runt Kási Vár är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Kási Vár. Runt Kási Vár är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Siófok,  km norr om Kási Vár. Trakten runt Kási Vár består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Somogy
Berg i Ungern 200 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position